Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1978 года прошёл в городе Виннипег (провинция Манитоба, Канада) с 27 марта по 2 апреля. Турнир прошёл в 20-й раз. Канада приняла мужской чемпионат мира в 5-й раз. В Виннипеге турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 4-й раз в своей истории и — на настоящий момент — в последний раз) сборная США, победив в финале сборную Норвегии со счётом 6:4. Третье место заняла сборная Канады.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале. Матч за бронзовые медали не проводится, 3-е место присуждается той сборной из проигравших в полуфиналах, которая заняла более высокое место на групповом этапе.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Канады (как сборная принимающей страны; в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Майк Чернофф), сборная Швеции (как ), семь европейских сборных (кроме сборной Швеции), сборная США (вместе с Канадой представляющая Северную Америку).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в полуфиналы плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход с 4-го места в полуфиналы плей-офф.

Тай-брейк 

По результатам тай-брейка с 4-го места в полуфинал плей-офф вышла сборная Норвегии.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

1978
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Виннипеге
1978 год в кёрлинге
Март 1978 года
Апрель 1978 года
Чемпионаты мира в Канаде